Az  1970-es úszó-Európa-bajnokságon a női 200 méteres gyorsúszás selejtezőit szeptember 9-én, a döntőt szeptember 10-én rendezték. A versenyszámban 22-en indultak. A győztes az NDK-beli Gabriele Wetzko lett Európa-csúccsal. A magyar színeket képviselő Turóczy Judit a 12. helyen végzett.

Rekordok

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Források
 
 

1970-es úszó-Európa-bajnokság